Waldteufel steht für:

 ein volkstümliches Musikinstrument, siehe Brummtopf
 Graubindiger Mohrenfalter (umgangssprachlich), eine Tagfalterart
 Waldteufel (Forstwirtschaft), ein Kettenzugapparat in der Forstwirtschaft
 Waldteufel (Band), deutsche Musikgruppe
 Der Waldteufel, Komödie von Anton Tschechow

Personen:
 Émile Waldteufel (1837–1915), französischer Komponist
 Hubertus Waldteufel (eigentlich Emil Dietz; 1879–1957), deutscher Heimatdichter
 Pseudonym von Richard Muck (1878–1945), deutscher Schriftsteller